Ledda ist der Familienname folgender Personen:
 Elena Ledda (* 1959), italienische Sängerin (Sopran)
 Gavino Ledda (* 1938), italienischer Schriftsteller und Regisseur
 Romano Ledda (1930–1987), italienischer Journalist

Sonstiges:
 Ledda Bay, Bucht von Grant Island in der Antarktis

Siehe auch:
 Letta
 Leda